Лучинская волость:
 Лучинская волость (Звенигородский уезд) — волость в Звенигородском районе Московской области
 Лучинская волость (Сквирский уезд) — волость в Сквирском уезде Киевской губернии
 Лучинская волость (Юрьев-Польский уезд) — волость в Юрьев-Польском уезде Владимирской губернии